Un meet-up, anglicisme venant de to meet up (faire connaissance), est une soirée de réseautage social, centrée, pour les participants, sur un ou plusieurs centres d'intérêt communs.

La rencontre découle d'une mise en relation électronique en amont, initiée depuis une communauté virtuelle. Ce qui l'oppose au meet-down.

Historique 
L'Américain Howard Dean, candidat démocrate malheureux à l'élection présidentielle primaire de 2004, a exagérément fondé ses espoirs sur des soirées meet-up, pour transformer les sympathisants de sa présence électronique (sites, forums) en prescripteurs véritables, actifs dans leurs communautés respectives. Mais cela n'a pas fonctionné.

Plateformes 
 Meetup.com, plateforme la plus connue réseautage social.
 Mobilizon, plateforme fondé sur du logiciel libre développé par Framasoft.

Réseau social